Аллсвенскан 1945/1946 () — 22-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 29 июля 1945 года и закончился 2 июня 1946 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1945/1946
Швеция
Спорт в Швеции в 1946 году
Футбол в Европе в 1946 году
1945 год в Швеции